Le mot canescens est le participe présent du verbe latin cānēscō (« blanchir, vieillir »), il signifie donc « blanchissant, vieillissant » (qui devient blanc).

En taxonomie, canescens est employé comme épithète spécifique dans le sens de « qui devient blanc ». Pour les espèces dotées de cette épithète, voir la liste générée automatiquement.

Notes et références 

Épithète spécifique